Die 2. HNL 2000/01 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
18 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Vier Teams stiegen direkt in die 1. HNL 2001/02 auf. Zusätzlich konnte sich noch ein Verein über den Play-off für die erste Liga qualifizieren. Der Tabellenletzte musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Vereine

Abschlusstabelle

Playoff 
Der Siebte spielte gegen den Zwölften der 1. HNL um den Aufstieg.

|}
Beide Klubs blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegationsspiel 
Der 18. der 2. HNL spielte gegen den Playoff-Sieger der 3. HNL gegen den Abstieg.

|}
Damit stieg Jadran Poreč in die 3. HNL ab.

Weblinks 
 Croatia 2000/01 www.rsssf.com, (engl.)

2000
Fußballsaison 2000/01